Нингуно, Тритурадора има више значења:

 Нингуно, Тритурадора (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно, Тритурадора (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику